O Vitória Sport Clube, é o 5º clube com mais presenças (69) no escalão máximo do Futebol português após FC Porto, Sporting CP, SL Benfica (totalistas, 80), e CF Os Belenenses) (73), sendo 4º clube com mais épocas seguidas no escalão máximo do Futebol português (48), entre 1958 e 2006, e também clube português com menos descidas de divisão excepto os chamados "três grandes", apenas 2 vezes em 1955 até 1958 (3 épocas) e 2006 até 2007 (1 época).
 É o 6º clube com mais presenças na Taça de Portugal (70), após FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, CF Os Belenenses e Académica de Coimbra (totalistas 74).
 É o 5º clube português no ranking dos "Campeonatos"; o 6º no ranking histórico na "Taça de Portugal", tendo disputado cinco finais (1941/42, 1962/63, 1975/76, 1987/88, 2010/11); e o 5º clube com mais presenças e melhor performance na "Supertaça de Portugal", tendo disputado três vezes o troféu e conquistado um (época 1987/88).
 Em termos internacionais, disputou por uma vez (época 2008/09) a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, sendo o 5º clube português em número total de presenças em competições internacionais oficiais (17/18) e também o 6º com mais jogos oficiais disputados (70). (Lista dos clubes de Portugal em competições internacionais)

Jogos na Taça da UEFA
O Vitória Sport Clube têm (17) presenças e 64 jogos (15 triunfos,13 empates e 34 derrotas), destacando-se os êxitos ante Clubes Europeus consagrados, casos do Atlético de Madrid, Sparta de Praga, Real Sociedad, Parma, Standard de Liège,Wisla Cracóvia entre outros, o que lhe permitiu passar as eliminatórias com estes adversários) nas Competições organizadas pela UEFA (Liga dos Campeões, Taça UEFA e Liga Europa).

Relativamente à extinta Taça das Cidades com Feiras (os Conquistadores realizaram 8 partidas nas duas presenças nesta prova, contabilizando 3 triunfos, 3 derrotas e 2 empates), a UEFA não reconhece os jogos desta competição (por não ter sido o Organismo a organiza-la), ainda que a reconhecendo como a precursora da antiga Taça Uefa, e da atual Liga Europa.

Já as duas participações na Taça Intertoto, foram disputadas com a prova a ser denominada por um Torneio de Verão, e por isso também não contabilizadas em jogos sob a égide da UEFA (passou a ser uma competição oficialmente de sua alçada, apenas no ano de 1995).A 13 de Julho de 2015

Referências

Vitória Sport Clube